Supercopa de España 2015 var den 32:a upplagan av den spanska supercupen Supercopa de España, som avgörs mellan segraren av La Liga (nationella högstaligan) och Copa del Rey (nationella cupen). Tävlingen avgjordes i två matcher mellan mästaren av La Liga 2014/2015, Barcelona, och det andraplacerade laget i Copa del Rey 2014/2015, Athletic Bilbao.

Athletic Bilbao vann turneringen efter en vinst med 4–0 på hemmaplan i Estadio San Mamés, följt av en oavgjord match i Barcelona (slutresultat 1–1).

Deltagande klubblag

Matchresultat med trupp

Första mötet

Andra mötet

2015
2015 i Spanien
Fotbollsåret 2015